Шевелюк Борис Андрійович, Борис Андрійович Шевелюк (нар. 18 жовтня 1978) — український футболіст.
 В'ячеслав Шевелюк — український архітектор.